Hardeland ist der Familienname folgender Personen:

 August Hardeland (1814–1890), deutscher Missionar  
 Jens Hardeland (* 1973), deutscher Hörfunkmoderator
 Julius Hardeland (1828–1903), deutscher evangelischer Theologe und Superintendent  
 Rüdiger Hardeland (* 1943), deutscher Zoologe und Hochschullehrer
 Theodor Hardeland (1859–1945), deutscher evangelischer Theologe und Pfarrer